Sächsisch bezeichnet:
 Obersächsischer Dialekt, eine ostmitteldeutsche Mundart
 Sächsische Küche, regionale Kochstile und kulinarische Spezialitäten Sachsens

Weitere Sprachen:
 Niedersächsisch, niederdeutsche Mundart mit den Sprachstufen:
 altsächsische Sprache, Sprache des Volksstammes der Sachsen
 mittelniederdeutsche Sprache, Schriftsprache der Hanse
 niederdeutsche Sprache, Eigenbezeichnung „Plattdeutsch“
 Siebenbürgisch-Sächsisch, ein deutscher Dialekt in Rumänien
 Sächsische Kanzleisprache, Varietät des Frühneuhochdeutschen („Lutherdeutsch“)

Siehe auch:
 Sachsen
 Sachsen (Volk)
  Königreich Sachsen 
  Kurfürstentum Sachsen 
  Provinz Sachsen 
  Sachsen-Weimar-Eisenach
 Herzogtum Sachsen